Лига Алеф 1951/1952 — 2-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1951/1952
Израиль
Израиль
1951 год в Израиле
1952 год в Израиле